Tagavere (Lääne-Nigula), plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula
 Tagavere (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa